Карл Карлович Вилькман ( позднее — Вилкама ; ) — русский и финский военный деятель, полковник Российской императорской армии (1914); генерал от инфантерии Финляндской армии (1928). Герой Первой мировой войны. Главнокомандующий Финской армии (1918, 1919—1924 и 1925—1926)

Биография 
В службу вступил в 1897 году после окончания Финляндского кадетского корпуса. В 1899 году  произведён  в корнеты гвардии и выпущен в Драгунский лейб-гвардии полк.

В 1903 году произведён в поручики гвардии,  в 1907 году после окончания Николаевской военной академии по I разряду произведён в штабс-ротмистры и ротмистры гвардии — командир эскадрона Драгунского лейб-гвардии полка. С 1909 года командир эскадрона Новороссийского 3-го драгунского полка. В 1911 году произведён в подполковники.

С 1914 года участник Первой мировой войны, полковник — старший офицер Новороссийского 3-го драгунского полка. С 1917 года командир Смоленского 3-го уланского полка. Высочайшим приказом от 13 октября 1916 года за храбрость награждён Георгиевским оружием: 

После октября 1917 года участник Гражданской войны в Финляндии, генерал-майор — руководитель действиями Восточной армии, занявшей Выборг. С 29 мая по 13 сентября 1918 год, с 12 сентября 1919 по 7 августа 1924 годы и с 2 октября 1925 по 22 мая 1926 годы был  главнокомандующим Финской армии. В 1922 году произведён в генерал-лейтенанты, в 1928 году в генералы от инфантерии. Во время Советско-финской войны 1939-1840 гг и Советско-финской войны 1941-1944 гг состоял при Финской главной квартире.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й степени (ВП 1904)
 Орден Святой Анны 3-й степени (ВП 1907)
 Орден Святой Анны 2-й степени с мечами (ВП 7.09.1914)
 Орден Святого Станислава 2-й степени с мечами (Мечи — ВП 14.04.1916)
 Орден Святого Владимира 4-й степени с мечами и бантом (ВП 04.06.1915)
 Орден Святого Владимира 3-й степени с мечами (ВП 20.04.1916)
 Георгиевское оружие (ВП 13.10.1916)

Примечания

Литература 
 
Onni Pönniäinen: Miesten mies, Hämeen kirjapaino oy: Tampere 1945 г.
 Васильев А. Командиры полков российской гвардейской и армейской кавалерии в период Первой мировой войны//Старый Цейхгауз: №3 — 2009 г.
 по военному ведомству//Русский инвалид/Разведчик на  1914—1916 гг.
РГВИА: Ф.400. Оп.12. Д.26998. Л.179-187 (1915 г.); Ф.409. Оп.1. п/с 94-832 (1917 г.)

Ссылки 
 
  Вилькман, Карл Карлович. // Георгиевские кавалеры Великой войны.
 Биографический словарь Финляндии

Полковники (Российская империя)
Выпускники Финляндского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Кавалеристы Первой мировой войны (Россия)
Участники гражданской войны в Финляндии
Участники советско-финляндской войны (1939—1940)
Участники советско-финской войны (1941—1944)
Военачальники Финляндии
Генералы Финляндии